Chicago steht für:

 Chicago (Band), US-amerikanische Jazzrock-Band
 Chicago (1938), US-amerikanischer Spielfilm von 1938
 Chicago (1927), Stummfilm von Cecil B. DeMille
 Chicago – Engel mit schmutzigen Gesichtern, US-amerikanischer Gangsterfilm (1938)
 Chicago (Musical), Musical aus dem Jahr 1975
 Chicago (2002), Musicalfilm aus dem Jahr 2002
 ein Würfelspiel, siehe Chicago (Würfelspiel)
 Codename von Microsoft Windows 95
 Chicago (Schriftart), von 1984 bis 1997 die Systemschriftart auf dem Apple Macintosh
 USS Chicago, Name verschiedener Kriegsschiffe
 Chicago (Lied), Lied von Michael Jackson (2014)

Automobilhersteller und -marken aus den USA:
 Chicago Automobile Manufacturing Company (1905–1907)
 Chicago Coach & Carriage Company (1898–1910)
 Chicago Electric Motor Car Company (1912–1916)
 Chicago Electric Vehicle Company (1899–1901)
 Chicago Flyer von Auto Parts Company (1907)
 Chicago Forty (1909)
 Chicago House Wrecking Company
 Chicago Motocycle Company (1902–1905)
 Chicago Motor Buggy Company (1908)
 Chicago Motor Vehicle Company (1895–1904)
 Chicago Recording Scale Company (1906–1907)

Ehemalige Fluggesellschaft:
 Chicago and Southern Air Lines

Geographische und astronomische Objekte:
 Chicago, Stadt im Bundesstaat Illinois, Vereinigte Staaten
 Chicago River, Fluss durch Chicago
 Chicago (Belize), Ort in Belize
 (334) Chicago, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Judy Chicago (* 1939), feministische Künstlerin, Schriftstellerin und Erzieherin

Siehe auch:
 New Chicago (Begriffsklärung)
 Chikago-Bande
 Chikago (Gemeinde Kittsee)